

Persone 
 Agustín Eizaguirre – calciatore spagnolo
 Guillermo Eizaguirre – allenatore di calcio e calciatore spagnolo
 Ignacio Eizaguirre – allenatore di calcio e calciatore spagnolo
 José Echegaray y Eizaguirre – matematico, drammaturgo e politico spagnolo, Premio Nobel per la letteratura 1904